Иван Лисов: Лисов, Иван Иванович (1912—1997) — генерал-лейтенант, заместитель командующего ВДВ СССР.
 Лисов, Иван Игнатьевич (1923—1975) — Герой Социалистического Труда.